Close to You – album duetu The Carpenters
 Close to You – album Jaya Delano
 Close to You – singel Jaya Delano